Села:
 Грушине — Полтавська область, Хорольський район
 Грушине — Харківська область, Первомайський район